Il doppio maschile  del torneo di tennis ECM Prague Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Pála e David Škoch che hanno battuto in finale Ramón Delgado e Sergio Roitman 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (primo turno)
 Petr Pála /  David Škoch (Campioni)

 Ashley Fisher /  Jordan Kerr (semifinali)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ECM Prague Open 2006